Zavrh (Bloke), een plaats in de Sloveense gemeente Bloke
 Zavrh (Lenart), een plaats in de Sloveense gemeente Lenart
 Zavrh (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija
 Zavrh (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje